Pierre Claret peut désigner :

 Pierre Claret (1911-), joueur français de hockey sur glace ;
 Pierre Claret (-2016), joueur français de rugby à XV.